Сент-Запад () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Сент. Население кантона на 2006 год составляло 17 251 человек.

Код INSEE кантона 1735. Всего в кантон Сент-Запад входят 9 коммун, из них главной коммуной является Сент.

Коммуны кантона 

 Шерминьяк — население 1128 чел.
 Экюра — население 425 чел.
 Ньёль-ле-Сент — население 979 чел.
 Пессин (Шаранта Приморская) — население 772 чел.
 Прегийак — население 396 чел.
 Сен-Жорж-де-Кото — население 2430 чел.
 Тенак — население 1582 чел.
 Варзе — население 732 чел.
 Сент

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта